

São Jerônimo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Jerônimo da Serra est une municipalité de l'État du Paraná

Homonymie de toponyme